Phorioppniidae är en familj av mossdjur. Phorioppniidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Phorioppniidae finns 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Phorioppniidae